2020 Visit Czech Republic FIM Speedway Grand Prix Round 5 – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 18 września 2020 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Václava Milíka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Eduard Krčmář i Jan Kvěch.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 17 września.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy, I
2020, I
2020 w Czechach